Erich Kretschmann – fisico tedesco
 Frieda Kretschmann-Winckelmann – pittrice, artista grafica e scultrice tedesca
 Thomas Kretschmann – attore tedesco
 Winfried Kretschmann – politico tedesco